Фатима може бити:

 Фатима, арапско женско име.
 Фатима ел Захра, кћерка исламског пророка Мухамеда и супруга калифа Алије, оснивача династије Фатимида.
 Фатима (Португал), место у Португалу.